Грузинцев — русская фамилия. Известные носители:

 Грузинцев, Александр Николаевич — русский писатель и поэт начала XIX века.
 Грузинцев, Алексей Петрович (1851—1919) — профессор физики Харьковского университета.
 Грузинцев, Василий Иванович (1899—1971) — советский государственный деятель. Председатель Исполнительного комитета Северо-Казахстанского областного Совета (1938—1944).
 Грузинцев, Григорий Александрович (1881—1929) — профессор математики Харьковского университета.
 Грузинцева, Нина Александровна (1934—2021) — советская гребчиха-байдарочница. Чемпионка Европы и мира, восемнадцатикратная чемпионка всесоюзного первенства.